Kompletny wykaz oficjalnych spotkań międzypaństwowych reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn, rozegranych od roku 2001. Zestawienie wszystkich oficjalnych spotkań międzypaństwowych reprezentacji Polski prowadzone jest od 26 sierpnia 1997 przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Lata 1921–2000

Lata 2001–2010

Lata 2011–2020

Lata 2021–2030 

Dane częściowo na podstawie – Encyklopedia piłkarska Fuji – tomy 2, 14, 16 i 20, Katowice 1991–1997

Mecze nieuznawane za oficjalne przez PZPN wyróżniono numerem porządkowym z literą N.

Skróty: e – eliminacje, ME – mistrzostwa Europy, MŚ – mistrzostwa świata, LN – Liga Narodów UEFA, IO – igrzyska olimpijskie, am. – reprezentacja amatorska, ol. – reprezentacja olimpijska, k. – rzuty karne, * – mecz odbył się na neutralnym terenie, ** – miejsce planowane, mecz nie odbył się, NF – mecze nieuznawane przez FIFA.

*Data nieustalona.

Zobacz też 
 Historia występów reprezentacji Polski w piłce nożnej w rozgrywkach międzynarodowych
 Historia reprezentacji Polski w piłce nożnej
 Bilans reprezentacji Polski w piłce nożnej
 Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Reprezentacja Polski w serwisie pzpn.pl 

 
Artykuły wymagające aktualizacji